Владимир Барышников: Барышников, Владимир Архипович (1889—1919) — русский революционер.
 Барышников, Владимир Николаевич (род. 1959) — российский историк, профессор СПбГУ.
 Барышников, Владимир Яковлевич (1900—1971) — советский деятель государственной безопасности, генерал-майор.